Bogdán József (1956) katolikus pap
 Bogdán József (1909–1970) Kossuth-díjas földműves